Río Cachimayo puede referirse a:

En Bolivia 
 Río Cachimayo, río en el departamento de Chuquisaca.

En Argentina 
 Río Salado, nombre que recibe este río en la provincia de Santiago del Estero.